Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit de Hockenheimring el 2 d'agost del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 47. 50 

 Volta ràpida: Alan Jones 1' 52. 42 (a la volta 4)

Referències 
 

Alemanya
1981